Haugh kan syfta på:

 Haugh (enhet) – en måttenhet på hönsäggs kvalitet

Geografi
 Haugh, Greater Manchester – en ort i Rochdale, Greater Manchester, England
 Haugh, Lincolnshire – en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Haugh, Skottland – en ort i East Ayrshire, Skottland
 Haugh Head – en ort i Northumberland, England
 Haugh of Glass – en ort i Moray, Skottland
 Haugh of Urr – en ort i Dumfries and Galloway, Skottland 
 Haugh-head – en ort i Scottish Borders, Skottland

Personer
 Raymond Haugh (?–?), gav namnet till enheten Haugh för hönsäggs kvalitet
 Thomas Haugh (1943–), en amerikansk ishockeymålvakt